Дичківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Дичківська сільська рада — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Дичківська сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район